Westerholz (Sleeswijk-Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Westerholz (Wesendorf), een plaats in de Duitse gemeente Wesendorf, deelstaat Nedersaksen